De Wereldkampioenschappen Waterpolo (officiële naam: FINA World Championships) is een internationaal waterpolotoernooi dat in 1973 voor het eerst gehouden werd als een van de disciplines op de FINA Wereldkampioenschappen zwemmen. Sinds 2001 wordt het toernooi elke twee jaar georganiseerd.

Vrouwen

Podia

Medaillespiegel

Mannen

Podia

Medaillespiegel

Zie ook
 FINA

Externe links
 FINA Water Polo website
 Waterpolo Trivia